

Pessoas
Alfredo Ovando Candia - um político e presidente da Bolivia

Localidades

Ovando (Montana) -  uma região censo-designada localizada no estado americano de Montana

Desambiguação